Zhouqu Chengguanzhen (kinesiska: Chou-ch’ü, Chou-ch’ü-hsien, Hsi-ku-hsien-ch’eng, 舟曲城关镇, 舟曲, 舟曲县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 260 kilometer söder om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhouqu Chengguanzhen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Zhouqu Chengguanzhen är det största samhället i trakten. Trakten runt Zhouqu Chengguanzhen består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina